Barbieri může být:

 Francisco Asenjo Barbieri (1832–1894), španělský skladatel
 Gato Barbieri (1932–2016), argentinský hudebník
 Marcello Barbieri (* 1940), italský biolog
 Ollie Barbieri (* 1991), britský herec
 Richard Barbieri (* 1957), britský hudebník